

Geografia 
Mondolfo – comune italiano delle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino

Persone 
Anita Mondolfo (1886-1977) – bibliotecaria, paleografa e insegnante italiana
Luciano Mondolfo (1910-1978) – attore e regista italiano
Rodolfo Mondolfo (1877-1976) – filosofo italiano
Sebastiano Mondolfo (1796-1873) – banchiere e filantropo italiano
Ugo Guido Mondolfo (1875-1958) – storico e politico italiano